Benjamín Hill (Mexicaans politicus), Mexicaans generaal en politicus ten tijde van de Mexicaanse Revolutie.
 Benjamin Hill (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus, senator voor de staat Georgia.
 Benjamin Hill (generaal), Amerikaans generaal namens de Geconfedereerde Staten van Amerika ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog.
 Benjamin Hill (softwareontwikkelaar), Amerikaans softwareontwikkelaar, hacker en auteur.
 Benjamin Hill (wielrenner), Australisch wielrenner.
 Benny Hill, Brits komiek.